Colognola ist der Name mehrerer Siedlungen in Italien:

 Colognola (Bergamo), Provinz Bergamo
 Colognola (Fivizzano), Provinz Massa
 Colognola (Piazza al Serchio), Provinz Lucca
 Colognola (Viadanica), Provinz Bergamo
 Colognola ai Colli, Gemeinde und deren Hauptort in der Provinz Verona
 Molini di Colognola, Casazza, Provinz Bergamo
 Montecolognola, Magione, Provinz Perugia